Hinojosa hace referencia a varios artículos:

Lugares en España 
 Hinojosa (Guadalajara), pedanía de Tartanedo, provincia de Guadalajara;
 Hinojosa de Duero, municipio de la provincia de Salamanca;
 Hinojosa de la Sierra, pedanía de El Royo, provincia de Soria;
 Hinojosa del Campo, municipio de la provincia de Soria;
 Hinojosa del Duque, municipio de la provincia de Córdoba;
 Hinojosa del Valle, municipio de la provincia de Badajoz;
 La Hinojosa, municipio de la provincia de Cuenca;
 La Hinojosa, pedanía de Espeja de San Marcelino, en la provincia de Soria.

Personas 
 Pedro de Hinojosa (?-1553), conquistador español.
 Inés de Hinojosa (1540-1571), su caso constituyó uno de los mayores escándalos del Virreinato de la Nueva Granada.
 Eduardo de Hinojosa y Naveros (1852-1919), jurisconsulto e historiador español. 
 José María Hinojosa (1904-1936), poeta español.
 Joaquín Hinojosa (1951-), actor español.